Le Hong Kong Open 2013 est l'édition 2013 du Hong Kong Open de squash qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 3 au .
Nick Matthew gagne son premier Hong Kong Open, en battant Borja Golán en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2013
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2013
Sport en Chine en 2013
2013 à Hong Kong
Sport en décembre 2013
PSA World Series 2013